(43783) 1989 UX7 es un asteroide perteneciente al cinturón de asteroides, descubierto el 24 de octubre de 1989 por la astrónoma soviética Liudmila Chernyj desde el Observatorio Astrofísico de Crimea (República de Crimea, Rusia).

Véase también 
 Lista de asteroides del (43701) al (43800)
 Cuerpo menor del sistema solar

Referencias 

Asteroides del cinturón principal
Objetos astronómicos descubiertos por Liudmila Chernyj
Objetos astronómicos descubiertos desde el Observatorio Astrofísico de Crimea
Objetos astronómicos descubiertos en 1989
Wikiproyecto:Asteroides/Artículos de asteroides